Роберт, граф де Мортен (; ок. 1031 — 8 декабря 1095) — один из соратников и единоутробный брат Вильгельма Завоевателя, активный участник нормандского завоевания Англии и 1-й граф Корнуолл (c 1066 г.).

Биография 
Роберт был младшим сыном Херлевы, первой, неофициальной жены Роберта II, герцога Нормандии, и Херлуина де Контевиля, одного из нижненормандских рыцарей. Таким образом, Роберт приходился единоутробным братом Вильгельму Завоевателю и полнородным Одо, епископу Байё. В 1055 году Вильгельм передал Роберту графство Мортен, расположенное южнее Котантена, которое исторически являлось апанажем для младших родственников герцогов Нормандии.

В 1066 году Роберт участвовал в знаменитом совете нормандских баронов в Лильбоне, на котором герцог Вильгельм получил одобрение своему плану организовать вторжение в Англию с целью приобретения английской короны. Для этой экспедиции Роберт предоставил 120 судов и стал одним из лидеров нормандской армии. Он принимал активное участие в битве при Гастингсе и последующем покорении страны нормандцами. Вскоре после своей коронации английским королём Вильгельм I предоставил своему младшему брату титул графа Корнуолла и обширные земельные владения в юго-западной и средней Англии. В Корнуолле Робер основал замок Лонсестон который стал его резиденцией. Согласно оценкам, сделанным на основе данных «Книги Страшного суда», Роберт получил 793 поместья, из которых большинство располагалось в Корнуолле, но также в Йоркшире, Нортгемптоншире, Девоншире, Дорсете, Суссексе и ещё порядка десяти графствах. Кроме того граф получил город-порт Певенси на юго-восточном побережье Англии. Во время кампании 1069—1070 годов («Опустошение Севера») Роберт возглавлял вспомогательные части нормандской армии, блокирующие в районе устья Хамбера датскому флоту подступы к основному театру боевых действий в Йоркшире.

Роберт сохранил расположение короля Вильгельма I до самой его смерти. Незадолго до кончины короля, он убедил его простить их брата Одо, епископа Байё, более четырёх лет находившегося в тюрьме. После смерти Вильгельма Завоевателя Роберт вместе с Одо возглавили восстание английских магнатов в 1088 году против Вильгельма II Руфуса с целью возведения на престол нормандского герцога Роберта Куртгёза. Во время восстания, с апреля по июнь 1088 года, граф де Мортен оборонял крепость Певенси от войск короля, однако был вынужден подчиниться и принести клятву верность Вильгельму II.

Семья 
Роберт был женат на Матильде, дочери Роджера де Монтгомери, 1-го графа Шрусбери. Они имели нескольких детей, среди которых старшим был Вильгельм, наследовавший своему отцу в нормандских и английских ленах в 1095 году, а также Эмма, ставшая женой Гийома IV, графа Тулузы. Роберт де Мортен скончался 8 декабря 1095 года и был захоронен в монастыре Святого Грестана в Нормандии.

Примечания

Литература 
 The Complete Peerage
 Stenton, F. Anglo-Saxon England. — Oxford, 1971

Ссылки 
 Графы де Мортен
 Роберт, граф де Мортен

Нормандская знать
Графы де Мортен
Графы Корнуолл
Участники битвы при Гастингсе (соратники Вильгельма Завоевателя)
Графы Англии XI века
Графы Франции XI века